Ernée : commune française, située dans le département de la Mayenne
 Ernée : rivière qui passe dans la commune d'Ernée